Scurry ist der Familienname folgender Personen:
Briana Scurry (* 1971), US-amerikanische Fußballtorhüterin
Richardson A. Scurry (1811–1862), US-amerikanischer Politiker
William Read Scurry (1821–1864), General der Konföderierten

Scurry heißt in der Geografie
Scurry County, County im US-Bundesstaat Texas